Forum – rynek miasta w starożytnym Rzymie
 Forum – sieć hotelowa
 "Forum" – polski dwutygodnik
 Forum – program publicystyczny w TVP Info
 Forum – internetowa forma dyskusji
 Forum – centrum handlowe w Gliwicach
 Forum SA – wydawnictwo wydające Gazetę Polską Codziennie

Zobacz też 
 Kia Forum 
 Fora